Мане́ра ()

 Манера — для человека приемы, образ и способ действий; обыкновение, привычка.
 Манера — в художественном творчестве отличительные черты, отражающие индивидуальность художника, его стиль.
 Манера (техн.) — в практике ситцепечатного дела так называлась ручная набивная форма, которой наносились краски на ткань.
 Манеры (мн. ч.) — способ держать себя, внешние формы поведения.

См. также 
 Манерка— металлическая чашка, носимая солдатами на ранце и служащая для варки пищи, как котелок.
 Манерочники — солдаты, посланные куда то с манерками
 Художественный стиль — в литературе.
 Турнюр

Примечания